RPO :
 en biologie, RPO représente les trois sites juste avant un gène, ils permettent l'initiation de la transcription.
 dans les systèmes d'information, RPO (Recovery Point Objective) est la perte de données maximale admissible.
 Recruitment Process Outsourcing, externalisation totale du processus de recrutement d'une entreprise
 RPO est un sigle pour Orchestre philharmonique royal (Royal Philharmonic Orchestra)